

Anno 
 857 o 857 a.C.

Codici 
 857 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Iowa Robotic Observatory, di Sonoita, nella Contea di Santa Cruz (Arizona), degli USA

Matematica 
 857 – numero